Клеметсен () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Клеметсен, Оле (род. 1971) — норвежский боксёр-профессионал, призёр чемпионатов мира и Европы среди любителей.
 Клеметсен, Ховард (род. 1979) — норвежский двоеборец.